Кобыльники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кобыльники — посёлок в Свислочском районе Гродненской области.
 Кобыльники — до 1964 года название деревни Криницы в Лидском районе Гродненской области.
 Кобыльники — до 1964 года название деревни Клёны в Новогрудском районе Гродненской области.
 Кобыльники — до 1964 года название деревни Нарочь в Мядельском районе Минской области.

Польша 
 Кобыльники — деревня в гмине Гродзиск-Велькопольский Гродзиского повята Великопольского воеводства.
 Кобыльники  — деревня  в гмине Поддембице Поддембицкого повята Лодзинского воеводства.
 Кобыльники  — деревня  в гмине Сьрода-Слёнска Сьродского повята Нижнесилезского воеводства.
 Кобыльники — деревня  в гмине Обжицко Шамотульского повята Великопольского воеводства.
 Кобыльники — деревня  в гмине Вышогруд Плоцкого повята Мазовецкого воеводства.
 Кобыльники — поселение в гмине Вонсош Гурувского повята Нижнесилезского воеводства.